Werkmeister steht für:
 einen Beruf mit Leitungsfunktion in Industrie und Gewerbe, siehe Industriemeister
 ein Amt im mittleren Beamtendienst, siehe Amtsbezeichnung#Grundlagen
 die aus dem Steinmetzhandwerk hervorgegangenen mittelalterlichen Architekten, siehe Baumeister#Geschichte
 die für die handwerkliche Ausbildung zuständigen Lehrkräfte am Staatlichen Bauhaus Weimar, siehe Bauhaus#Aufbau des Studiums

Werkmeister ist der Familienname folgender Personen:
 Benedikt Maria von Werkmeister (1745–1823), deutscher Theologe
 Karl Werkmeister (1898–1976), deutscher Diplomat
 Lotte Werkmeister (1885–1970), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Otto Werkmeister (1918–2001), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Otto Werkmeister (Mediziner) (1878–1959), deutscher Mediziner 
 Paul Werkmeister (1878–1944), deutscher Vermessungsingenieur
 Sepp Werkmeister (1931–2021), deutscher Fotograf
 William Henry Werkmeister (1901–1993), US-amerikanischer Historiker und Philosoph
 Wolfgang Werkmeister (* 1941), deutscher Grafiker 

Siehe auch:
 Werckmeister